John Ker (1e hertog van Roxburghe), eerste hertog van Roxburghe
John Ker (3e hertog van Roxburghe), derde hertog van Roxburghe